Норија де Сопења има више значења:

 Норија де Сопења, Лос Ернандез (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Норија де Сопења, Руфино Гомез (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику